Стрижавська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Стрижавська волость — Таращанського повіту Київської губернії;
 Стрижавська волость — Вінницького повіту Подільської губернії.